Placerias — вимерлий рід дицинодонтів зі США. Свого часу вважався останнім дицинодонтом. Тепер відомо принаймні один пізніший рід (Lisowicia), проте плацеріас лишаєтья одним із найізніших відомих представників групи. Це була велика (3.5 м завдовжки) травоїдна тварина. Функція ікол могла бути демонстраційною.

Систематика 

Плацеріас — представник Stahleckeriidae, останньої вцілілої лінії дицинодонтів. Тим часом, як на фоні більшості інших аномодонтів плацеріас — гігант, куди менше він вирізняється серед решти шталекеріїд, серед яких великі розміри зустрічалися доволі часто.

Нижче наведено кладограму Kammerer et al. (2013)

У культурі 
Набув відносної популярності завдяки появі в 1 епізоді серіалу «Прогулянки з динозаврами»

Примітки 

Дицинодонти
Фауна тріасового періоду